Ку́ркела () — финская фамилия и топоним.

Известные носители 
  (; 1933—1989) — финский аккордеонист.
 Куркела, Йоханна (; р. 1985) — финская певица.

Топонимы 
 Куркела — название нескольких деревень в Финляндии.